2C может означать:
 2C — семейство психоделиков.
 Char 2C — французский сверхтяжёлый танк.
 Великий поход-2C — двухступенчатая ракета-носитель КНР.